Stanhope – angielska rodzina szlachecka.
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Stanhope – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Stanhope – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Stanhope – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Stanhope – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
Miejscowości w Australii:
 Stanhope – miasto w stanie Wiktoria